Satterthwaite ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Satterthwaite (* 1986), neuseeländische Cricketspielerin

 Joseph C. Satterthwaite (1900–1990), US-amerikanischer Diplomat
 Phyllis Satterthwaite (1889–1962), britische Tennisspielerin

Satterthwaite ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Satterthwaite (Cumbria), ein Ort im Grizedale Forest, Cumbria

Siehe auch:
 Gibbard-Satterthwaite-Theorem, Aussage über Gruppenentscheidungen